Сфарча има више значења:

 Сфарча (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Сфарча (Долж), насеље у округу Долж у Румунији